Jack Hynes est un nom pouvant désigner:

 (1920-2013), joueur américain de soccer
 (1929-2018), présentateur de télévision américain

Voir aussi

Hynes, Jack